EDMG steht für:
 Flugplatz Günzburg-Donauried (ICAO-Code)
 Bahnhof Dortmund-Mengede (DS100-Code)

Abkürzung